Bobillier est un patronyme français (à l'origine, du Jura), porté notamment par :
 Étienne Bobillier, 1798 - 1840, mathématicien français, à qui est associé le nom d'un cratère lunaire ;
 Gérard Bobillier, 1945 - 2009, éditeur français ;
 Laurence Bobillier, née en 1965, journaliste française ;
 Loic Bobillier, né en 1985, pongiste français ;
 Nadège Bobillier-Chaumont, née en 1988, patineuse artistique française ;
 Pierre-André Bobillier, né en 1930, personnalité académique et scientifique de l'informatique suisse.

Homonymie de patronyme